Jonathan "Jonny" Evans (ur. 3 stycznia 1988 w Belfaście w Irlandii Północnej) – piłkarz pochodzący z Irlandii Północnej, zawodnik Leicester City. Gra na pozycji środkowego obrońcy. Jest bratem byłego zawodnika z Czerwonych Diabłów, Corry'ego Evansa.

Evans jest wychowankiem drużyny z Old Trafford, do której został wcielony 4 lipca 2004 roku z akademii tegoż klubu. W sezonie 2005/2006 dostał się do rezerw Manchester United, gdzie rozegrał 14 meczów i strzelił 2 bramki.

Na początku sezonu 2006/2007 został powołany przez Lawrie Sancheza do reprezentacji Irlandii Północnej.

Po powrocie z wypożyczenia do Sunderland A.F.C., gdzie pod okiem Roya Keane'a nabierał doświadczenia w meczach o wysoką stawkę, Evans został zawodnikiem pierwszej drużyny Manchester United, w której zdążył już rozegrać kilkadziesiąt spotkań.

29 sierpnia 2015 roku Evans został graczem West Bromwich Albion, z którym związał się czteroletnim kontraktem.

Osiągnięcia 
 Manchester United
 Mistrzostwo Anglii: (3) 2008/2009, 2010/2011 2012/2013
 Puchar Ligi Angielskiej (2): 2008/2009, 2009/2010
 Tarcza Wspólnoty: 2010, 2011, 2013
 Klubowe mistrzostwa świata w piłce nożnej: 2008

Przypisy

Bibliografia 
 Archiwalny profil zawodnika na oficjalnej stronie Manchesteru United 
 
 

Reprezentanci Irlandii Północnej w piłce nożnej
Piłkarze Manchesteru United
Piłkarze Royalu Antwerp FC
Piłkarze Sunderland A.F.C.
Piłkarze West Bromwich Albion F.C.
Piłkarze Leicester City F.C.
Urodzeni w 1988
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016
Ludzie urodzeni w Belfaście